

Onomastica
Nunziante – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Alessandro Nunziante – generale e politico italiano
Antonio Nunziante – politico italiano
Antonio Nunziante – pittore italiano
Gennaro Nunziante – regista, sceneggiatore e attore cinematografico italiano
Vito Nunziante – generale, politico e imprenditore italiano,